Курилы — многозначный термин. Может означать:

 Курилы — обиходное название Курильских островов.
 Курилы — деревня в Смоленской области Российской Федерации.
 Курилы — статья Александра Полонского.